Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод» — производственное предприятие в городе Степногорске Акмолинской области республики Казахстан. Ранее называлось Государственный подшипниковый завод № 16 (ГПЗ-16). Специализируется на выпуске роликовых радиальных подшипников для железнодорожного транспорта.

История 
Завод основан в 1976 году. 27 декабря 1977 года был выпущен первый подшипник. Проектная мощность: 2,2 млн подшипников в год.

В 1992 году предприятие выпускало пять типов подшипников, а в 1993 году — 7 типов. Сейчас выпускает 12 типоразмеров. В 1990-е годы завод испытывал финансовые трудности из-за узкого рынка сбыта. 

С 2001 года предприятие использовало торговый знак «ЕПК».

В 2022 году в связи с утверждением обновлённой стратегии развития предприятия, а также с окончанием срока лицензионного договора на использование торговой марки "ЕПК", принадлежащей российской компании, Степногорский подшипниковый завод проводит ребрендинг и регистрирует собственную торговую марку для дальнейшего продвижения её на рынке. 

В настоящее время АО «Степногорский подшипниковый завод» - крупнейший производитель подшипников в республике Казахстан. Выпускает подшипники всех конструктивных групп с наружным диаметром от 20 мм до 2 000 мм для всех основных отраслей промышленности. Основной номенклатурой продукции, выпускаемой предприятием, являются подшипники для железнодорожного транспорта  и техники. Технологическое оснащение предприятия позволяет выпускать высококачественные подшипники с гарантированным ресурсом эксплуатации во всех климатических зонах. 

Собственная конструкторская служба позволяет разрабатывать и запускать в производство новые типы подшипников. На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества и бизнеса, соответствующая требованиям стандартов ISO 9001 и Международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS. Планирование производства и реализацию продукции АО «Степногорский подшипниковый завод» осуществляет сервисно-сбытовая структура — ТОО «Торговый дом СТПЗ».

В 2018 году стало известно, что АО "Харьковский подшипниковый завод" предложил установить пошлины на ввоз казахстанских подшипников в размере 30,5% сроком на пять лет.

Продукция 
Завод производит
 роликовые радиальные подшипники с короткими цилиндрическими роликами (применяются в железнодорожном транспорте).
 вагонные буксовые подшипники для железнодорожного подвижного состава. По технико-экономическим показателям подшипники соответствуют данным типов подшипников по каталогу SKF NG.
 тороидальные (бессепараторные) подшипники.

В настоящее время ведутся работы по освоению новых видов продукции. Готовится принципиально новый кассетный подшипник, который конструктивно заменит ныне используемый подшипник моторно-осевых тягловых электродвигателей электровозов и тепловозов. Так завод готов к расширению номенклатуры выпускаемых подшипников, запасных частей для железной дороги, транспорта и другой продукции промышленного назначения.

Ежедневно при двухсменной работе с конвейера предприятия сходит 2200-2500 изделий.

Именно на этом заводе впервые в СНГ перешли на производство вагонных буксовых подшипников с пластмассовым сепаратором.

В ноябре 2016 года стало известно, что Степногорский подшипниковый завод проводит масштабную модернизацию.

Качество 
По результатам опроса и исследований Центра международного маркетинга АО «Степногорский подшипниковый завод» награждён в 1995 году Алмазной Звездой Качества, а в 1996 году ГПЗ-16 наградили за конкурентную и качественную продукцию, за участие в развитии экономики Казахстана, интеграцию в мировую экономику, а также за активное поддержание высокого уровня развития своего бизнеса АО «СПЗ» было удостоено международного приза «GOLD GLOB», учрежденного East Development Foundation Inc.

Степногорские подшипники с полиамидными сепараторами новой конструкции успешно прошли испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта.

В 2008 году система менеджмента качества завода прошла ресертификацию на соответствие стандарту ISO 9001:2000.

Обороты 
Объём товарной продукции за 2009 год составил 7,1 млрд. тенге.

В 2010 году предприятие увеличило выпуск подшипников на 6%.

Прочее 
Степногорский подшипниковый завод взял шефство над детским домом города Акколь (бывш. Алексеевка).

Примечания

Ссылки 
 Степногорскому подшипниковому заводу — 30 лет. Портал машиностроения, 14 декабря 2007
 Краткая справка о заводе на сайте ИД Коммерсантъ.
 Регистр Ллойда одобрил СМК АО «Степногорский подшипниковый завод» Портал машиностроения, 12 октября 2009 

Машиностроительные предприятия Казахстана
Производственные компании Казахстана
Производители подшипников
Степногорск
Предприятия Акмолинской области
Компании Акмолинской области
Европейская подшипниковая корпорация